Государственный институт научной педагогики (ГИНП)  — научно-исследовательский институт, основанный в Ленинграде постановлением Наркомпроса РСФСР от 19 июля 1924 г. при Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена на базе Всероссийского педагогического музея, экскурсионного и педагогического институтов, находился в ведении Наркомпроса РСФСР. В апреле 1933 г. был реорганизован в Ленинградское отделение ЦНИИ педагогики, которое приказом Наркомпроса РСФСР от 29 мая 1934 г. переименовано в институт научной педагогики при Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. Ликвидирован приказом Наркомпроса РСФСР от 21 октября 1938 г., фактическая ликвидация завершилась в 1939 г.

В разное время институтом руководили:
 Б. А. Фингерт

Известные сотрудники института: М. Я. Басов, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн,  А. П. Серебренников

Источники 
 Архив ГИНП в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга
 Статья Педагогические научно-исследовательские организации // Терминологический словарь по педагогике

Литература 
 Фингерт Б. Государственный институт научной педагогики в Ленинграде // Педагогическая энциклопедия: В 3 т. / Под ред. А. Г. Калашникова; При участии М. С. Эпштейна. — Москва : Работник просвещения, 1929. — Т. 3.

Педагогика в СССР
Научно-исследовательские институты Санкт-Петербурга
Организации, основанные в 1924 году